Грязєв Анатолій Дмитрович — народний депутат України 4-го скликання.
 Грязєв Андрій Миколайович — старший прапорщик Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
Прізвища